Sata salamaa – album di Vicky Rosti
Sata salamaa – singolo di Vicky Rosti
Sata salamaa – singolo di Antti Tuisku